Йозеф Феллер (; также известен как Йози Феллер / , 28 января 1944 — 2013) — люксембургский шахматист.

Чемпион Люксембурга 1967, 1968, 1971, 1973, 1982, 2001 гг.

В составе сборной Люксембурга участник восьми шахматных олимпиад.

В 1969 и 1978 гг. представлял Люксембург в зональных турнирах.

Неоднократно участвовал в чемпионатах мира и Европы среди ветеранов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Й. Феллера в базе Chessgames
 Личная карточка Й. Феллера на сайте 365Chess

Шахматисты Люксембурга
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад